Afterworld (2007-2008) – amerykański internetowy serial animowany, opowiadający o podróży po Stanach Zjednoczonych Russella Shoemakera, poszukującego żony i córki. Pomysłodawcą serialu jest Brent V. Friedman oraz Michael DeCourcey.

Światowa premiera serialu odbyła się w Stanach Zjednoczonych w internecie na stronach internetowych: Bud.tv i Youtube.com 28 lutego 2007 roku. W sierpniu serial trafił na MySpace a jego popularność była tak duża, że postanowiono serial wyemitować w telewizji, tak więc jeszcze w tym samym miesiącu pojawił się na kanale Sci-Fi Channel w Australii. Serial do Polski trafił za pośrednictwem kanału AXN SciFi 1 sierpnia 2008 roku, a tydzień później można go było oglądać także na kanale AXN.

Opis fabuły 
Po przybyciu do Nowego Jorku w związku z podróżą służbową Russell Shoemaker odkrywa, że cała technologia została zniszczona a cała ludzka cywilizacja wymarła. Zrozpaczony planuje powrót do swojego rodzinnego domu w Seattle, gdzie czekają na niego żona i córka. Wszystkie wydarzenia i sytuacje postanawia zapisywać w swoim notesie w czasie podróży.

Bohaterowie 
 Russell "The Walker" Shoemaker – rosyjsko-amerykański specjalista od reklamy, mąż Janelle i ojciec Kizzy, pochodzi z Seattle (Waszyngton). Do Nowego Jorku przybywa w nadziei na rozpowszechnienie kampanii. W czasie swojej wędrówki staje się symbolem nadziei, superbohaterem nowych czasów, który poszukuje tego co najważniejsze - odpowiedzi.
 Janelle "Jan" Shoemaker – jest pracownikiem socjalnym, żoną Russella i matka Kizzy. 
 Kizzy "Kiz" Shoemaker – uczennica, chodzi do piątej klasy, jest bardzo mądra jak na swój wiek, dlatego wcześniej poszła do szkoły.
 Oficer Delondre Baines – policjantka pracująca w NYPD, była świadkiem katastrofy.

Spis odcinków

Afterworld: Global Contact 
Sony opublikował grę na telefony komórkowe opisujące wydarzenia przed fabułą z sezonu drugiego. Każdy gracz ma za zadanie uratować ludzkość w skali globalnej. Akcja gry dzieje się w takich miastach jak: Paryż, Seul, Sydney czy Rio de Janeiro. Gra została wydana we wrześniu 2008 roku i ma promować nadchodzący sezon.

Linki zewnętrzne 
 
 
  (pl.)
Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2007